Hero fils de Trebote.

Citation

Ascendants

Bibliographie 
 GTBnf 
 GTUzh

Références

 

Trèves
Naissance à Trèves